Эмран Хашми (, ; род. 24 марта 1979 года, Бомбей) — индийский . Обладатель ряда номинаций премий ведущих киноизданий Индии в категориях «Лучшая мужская роль» (первого или второго плана), «Лучшая мужская роль триллера или боевика», «Лучшая отрицательная роль».

Биография 
Родился в Бомбее, штат Махараштра, в семье смешанного вероисповедания (отец — мусульманин, мать — католичка). Эмран — племянник Махеша Бхатта и троюродный брат Пуджи и Алии Бхатт.

Снялся приблизительно в 30 вышедших в прокат фильмах (ещё минимум шесть — в стадии пре-продакшна или съёмок). Наиболее известен по роли Санни в фильме «Искушение замужней женщины».

В 2005 году женился на Парвин Шахани. 3 февраля 2010 года у пары появился сын Аян.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры кино на хинди
Семья Бхатт
Выпускники Мумбайского университета